Анна

Імена 

 Анна (Ганна) — популярне жіноче особове ім'я.
 Анна — чоловіче особове ім'я.
 Анна (король Східної Англії)
 Анна (первосвященик)
 Анна, герцогиня Калабрійська

Топоніми

Анна (Валенсія)

Анна — місто, штат Іллінойс
 Анна — місто, штат Техас
 Анна — селище, штат Огайо

Фільми 

  :  — італійський фільм режисера Альберто Латтуади.
  : «Анна» — російський фільм-мелодрама; режисер Євген Гінзбург.
  : «Анна» — короткометражний фільм спільного виробництва Ізраїлю, України та Великої Британії; реж Декель Беренсон.

Інше 
 АННА — український рок-гурт.
 Анна — ненґо, девіз правління імператора Японії з 968 по 970 роки.

Див. також 
 Ганна
 Яна
 Анна-Марія